Krasnossélskoie (en rus: Красносельское) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 505 habitants. Pertany al districte de Txernomórskoie.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea